

Musica
Lauren – EP di Keke Palmer

Onomastica
Lauren – forma inglese sia di Lorenzo, sia di Lorenza

Persone 
 Lauren – calciatore camerunese
 Lauren – calciatrice brasiliana
 Dillan Lauren – pornoattrice statunitense
 Dyanna Lauren – pornoattrice statunitense
 Elizabeth Berkley Lauren – attrice statunitense
 Joy Lauren – attrice statunitense
 Mélissa Lauren – pornoattrice e regista francese
 Ralph Lauren – stilista statunitense